Gelpke ist der Familienname folgender Personen:
 André Gelpke (* 1947), deutscher Fotograf
 August Heinrich Christian Gelpke (1769–1842), deutscher Astronom
 Britta Gelpke (1927–2018), Schweizer Bildende Künstlerin
 Eduard Gelpke (1847–1923), deutscher Kunstmaler
 Ernst Friedrich Gelpke (1807–1871), Schweizer evangelischer Theologe und Hochschullehrer
 Julius Alhard Gelpke (1811–1885), deutschstämmiger Schweizer Arzt
 Ludwig Gelpke (1854–1946), Schweizer Chirurg und Publizist
 Ludwig Alhard Gelpke (1897–1982), Schweizer Arzt, Bergsteiger und Kunstmaler
 Manfred Gelpke (* 1940), deutscher Ruderer
 Martha Wittwer-Gelpke (1875–1959), Schweizer Malerin, Autorin und Dichterin
 Nikolaus Gelpke (* 1962), Schweizer Verleger und Chefredakteur

 Wendel Gelpke (1932–2001), Schweizer Architekt und Winzer

Siehe auch:
 Gelpcke
 Gelbcke
 Gelbke